Utstikkar bezeichnet:

 Utstikkar-Bucht, Bucht an der Küste des ostantarktischen Mac-Robertson-Lands
 Utstikkar-Gletscher, Gletscher an der Küste des ostantarktischen Mac-Robertson-Lands